Die Communauté de communes Terre de Picardie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Estrées-Deniécourt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Haute Picardie und
 Communauté de communes du Santerre.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Marchélepot und Misery in die Commune nouvelle Marchélepot-Misery auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 43.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terre de Picardie
Gegründet 2017